Janis Balodis ist der Name folgender Personen:

* Janis Balodis (Dramatiker), australischer Dramatiker und Regisseur 
 Jānis Balodis (Astronom) (* 1938), lettischer Astronom 
 Jānis Balodis (1881–1965), lettischer Militär und Politiker